Дискография британской группы пауэр-метала DragonForce на данный момент состоит из пяти студийных альбомов, одного концертного альбома и шести синглов.

DragonForce образовались в Лондоне, Англия, в 1999 году под названием DragonHeart и независимо выпустили свой первый и единственный демоальбом Valley of the Damned. Узнав, что название DragonHeart уже занято они сменили название на DragonForce. Вскоре они заключили контракт с лейблом Noise Records, на котором вышел их дебютный альбом Valley of the Damned. Также альбом содержит одноименный сингл. Второй студийный альбом Sonic Firestorm выходит в 2004. Вскоре DragonForce переходят на лейбл Roadrunner Records и выпускают свои первые альбом и сингл, добившиеся успехов в чартах, Inhuman Rampage и «Trough the Fire And Flames» соответственно. Их четвёртый студийный альбом Ultra Beatdown и сингл «Heroes of Our Time» были выпущены 25 августа 2008 года и 4 июля 2008 года соответственно. Последний на данный момент альбом DragonForce: The Power Within, с новым вокалистом Марком Хадсоном, был издан 15 апреля 2012 года.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Синглы

Видеоклипы

Появление в игре Guitar Hero 
 «Through the Fire and Flames» — Guitar Hero III: Legends of Rock, Guitar Hero: Smash Hits
 «Revolution Deathsquad» — Guitar Hero III: Legends of Rock
 «Operation Ground and Pound» — Guitar Hero III: Legends of Rock
 «Heroes of our Time» — Guitar Hero III: Legends of Rock
 «Fury of the Storm» — Guitar Hero: Warriors of Rock

Примечания

Ссылки 
 Официальная дискография
 DragonForce на сайте Discogs

DragonForce
Альбомы DragonForce